Rasta – zespół deathmetalowy
 Ruch Rastafari